Domicjan – imię męskie
 Domicjan (ur. 51 - zm. 96) – cesarz rzymski
 Domicjan Młodszy (ur. ok. 90 - zm. 95) – adoptowany syn cesarza Domicjana 
 św. Domicjan (II w.) – biskup Châlons-en-Champagne, towarzysz św. Memmie z Châlons
 św. Domicjan (zm. 320) – jeden z czterdziestu męczenników z Sebasty
 św. Domicjan z Châlons (IV w.) – biskup Châlons
 św. Domicjan (zm. 440) – opat, założyciel klasztoru w Saint-Rambert de Joux w diecezji Belley
 św. Domicjan z Tongeren (zm. ok. 560) – biskup Tongeren
 Domicjan lub Dométien (zm. 602) – biskup Meliteny
 Domicjan z Ankyry - biskup Ankyra (obecnie Ankara)
 Domicjusz Domicjan (zm. 297) – rzymski uzurpator w Egipcie
 Domitianus (zm. ok. 271) – cesarz galijski
 Domitianus (zm. 354) – prefekt pretorianów